Federació Valenciana d'Escacs, màxima institució reguladora dels escacs al País Valencià
 Federació Valenciana d'Esquaix, màxima institució reguladora de l'esquaix al País Valencià
 Federació Valenciana d'Espeleologia, associació d'entitats relacionades amb l'espeleologia al País Valencià